Table des caractères Unicode U+1C00 à U+1C4F.

Lepcha (Unicode 5.1) 
Utilisés pour l’écriture brahmique avec l’abugida  (ou róng) de la langue lepcha.

Table des caractères

Voir aussi

Liens internes 
 Table des caractères Unicode (1000-1FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Liens externes 
   Lepcha, tableau sur le site Unicode.
   Proposal for encoding the Lepcha script in the BMP of the UCS, Michael Everson (ISO JTC1/SC2/WG2 et Unicode).

001C0